Locherer ist der Name von

 August Locherer (1902–1998), deutscher Politiker (SAPD, KPD, DKP) und Gewerkschafter
 Johann Nepomuk Locherer (1773–1837), deutscher Theologe
 Paul Locherer (Widerstandskämpfer) (1903–1975), deutscher Politiker (SAPD) und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Paul Locherer (* 1955), deutscher Politiker (CDU)

siehe auch Löcherer